Mesa Bolivar, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes

Mesa Bolívar : l'une des trois divisions territoriales dont l'une des deux paroisses civiles de la municipalité d'Antonio Pinto Salinas dans l'État de Mérida ;
 Mesa Bolívar : capitale de la paroisse civile de Mesa Bolívar de la municipalité d'Antonio Pinto Salinas dans l'État de Mérida ;

Homonymie de toponyme